Lude é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado como o quarto filho de Sem e, consequentemente, neto de Noé.

Lude é mencionado nos livros proféticos como um povo. Flávio Josefo identifica Laud como o Reino da Lídia.

Árvore genealógica baseada em I Crônicas:

Bíblia